La Coppa del Re 2014  è la 78ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga ACB 2013-2014
Supercoppa spagnola 2013

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2014
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a Malaga